Małgorzata Hohenzollern (ok.1333-1377) – burgrabianka norymberska, księżna bawarska, córka Jana II (ok.1309-1357), żona Stefana II Wittelsbacha (1319-1375), księcia na Landshut;
 Małgorzata Hohenzollern (1367-1406) – burgrabianka norymberska, landgrafini heska, córka Fryderyka V burgrabiego Norymbergi, druga żona Hermanna II (1341-1413) landgrafa Hesji;
 Małgorzata Hohenzollern (1410-1465) – margrabianka brandenburska, księżna meklemburska, później bawarska, córka Fryderyka I Hohenzollerna (1371-1440) elektora brandenburskiego, żona Ludwika VIII Wittelsbacha (1403-1445), księcia na Ingolstadt;
 Małgorzata Hohenzollern (ok. 1450–1489) – margrabianka brandenburska, księżna pomorska, córka Fryderyka II Żelaznego (Hohenzollerna) (1413-1471) elektora brandenburskiego, żona Bogusława X (1454-1523);
 Małgorzata Hohenzollern (1453-1509) – margrabianka brandenburska, opatka klasztoru św. Klary w Hof, córka Albrechta III Achillesa (1414-1486), elektora brandenburskiego ;
 Małgorzata Hohenzollern (1483-1532) – margrabianka brandenburska, córką Fryderyka Starszego, margrabiego brandenburskiego na Ansbach i Bayreuth, oraz Zofii Jagiellonki;
 Małgorzata Hohenzollern (1511-1577) – margrabianka brandenburska, księżna pomorska, Joachima I Nestora (1484-1535), żona Jerzego I pomorskiego (1493-1531) z dynastii Gryfitów;
 Małgorzata Hohenzollern (1872-1954) – najmłodsza córka Fryderyka III (1831-1888) cesarza niemieckiego i króla Prus oraz brytyjskiej księżniczki Wiktorię Koburg (1840-1901), żona landgrafa Hesji Fryderyka Karola (1868-1940).